Jongerenafdeling (algemeen)
 Politieke jongerenorganisatie